Ла Јарда има више значења:

 Ла Јарда (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Јарда (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику